A seguir a lista de programas exibidos pelo canal Comedy Central, entre eles séries atuais, clássicas, animações, shows de stand-ups originais e séries produzidos pelos canais americanos CBS, TV Land e ABC e filmes dos estúdios Paramount Pictures, 20th Century Fox e Sony Pictures.

Programação atual

Programas originais
A Culpa É do CabralSouth Park (1 de Fevereiro, 2012 - presente)Ugly Americans (1 de Fevereiro, 2012 - presente)Comedy Central Presents (1 de Fevereiro, 2012 - presente)Comedy Central Apresenta (1 de Fevereiro, 2012 - presente)República do Stund-UpComedy Central Stund-UpBatalha de Lip Sync (13 de julho, 2015 - presente)Homens? (2019 - presente)Porta no Comedy (2019 - presente)IdiotandoNa Quebrada (2022 - presente)Ronald Rios Talk Show (2022 - presente)Trampo Zika (2023 - presente)

Programas adquiridosEu, a Patroa e as Crianças (1 de Maio, 2017 - presente)
The Office (Março de 2020 - presente)The Goldbergs (26 de março, 2014 - presente)Community (18 de janeiro, 2016 - presente)Um Maluco no PedaçoTodo Mundo Odeia o Chris (8 de outubro, 2018 - presente)O Rei do BairroJá Chegamos? (2021 - presente)PEN15 (2021 - presente)SuperMansionOne Punch-Man
Sabrina, Aprendiz de Feiticeira (5 de outubro, 2022 - presente)

Programas de outros canais da Paramount Media NetworksTodo Mundo Odeia O Chris (8 de outubro, 2018 - presente)Kenan e Kel (2 de maio, 2022 - presente)Ridiculousness AnaA Boa Vizinhança (2021 - presente)Kenan (2022 - presente)Harina (2022 - presente)

Programação AntigaComedy Central Apresenta: Stand-up Olímpico (Julho - Julho)The Nanny (2012 - 2015)A Culpa É da Carlota (2019 - 2021)A História Bêbada (2016 - 2019)
The Noite com Danilo Gentili (2017 - 2019)
Auto Posto (2020)Drawn TogetherReno 911! TripTank Insomniac with Dave Attel (1 de Fevereiro, 2012 - 2013)WorkaholicsTosh.0 The Colbert Report Chappelle's ShowCrank Yankers Important Things with Demetri Martin The Sarah Silverman Program Trigger Happy Last Man Standing Inside Amy Schumer Dirige, Rafa!Broad City Entre Risos Happy Tree Friends (1 de fevereiro, 2012 - presente)iRob! (15 de maio, 2012 - 2013)Happily Divorced (22 de abril, 2012 - presente)Mr. Sunshine (1 de julho, 2012 - 2013)Retired at 35The Exes (9 de setembro, 2012 - 2015)Dharma & Greg Married... with Children NewsRadio 3rd Rock from the Sun Two Guys and a GirlAs Novas Aventuras de Christine (5 de dezembro, 2016 - 2020)RuPaul's Drag Race'' (15 de abril, 2017 - 2020)

Comedy Central